Schwiening ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schwiening (1847–1916), deutscher Architekt
 Carl Crome-Schwiening, deutscher Schriftsteller, Journalist, Redakteur und Dramaturg
 Friedrich Schwiening (1851–1935), deutscher Kommunalpolitiker
 Heinrich Schwiening (1870–1920), deutscher Mediziner